Schmitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Schmitz
 K.E. Schmitz
 Patrick Schmitz